Paul Schulze ist der Name folgender Personen:

* Paul Schulze (Architekt) (1827/1828–1897), US-amerikanischer Architekt
 Paul Schulze (Politiker, I) (1861–1906), deutscher Jurist und Politiker, MdL Sachsen 
 Paul Schulze (Radsportler) (1882–1918), deutscher Radsportler
 Paul Schulze (Politiker, II), deutscher Politiker (DDP), MdL Preußen 
 Paul Schulze (Politiker, 1883) (1883–1966), deutscher Politiker (DNVP), MdR
 Paul Schulze (Zoologe) (1887–1949), deutscher Zoologe
 Paul Schulze (Widerstandskämpfer), deutscher Widerstandskämpfer
 Paul Schulze (Schauspieler) (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Schulze-Berghof (1873–1947), deutscher Schriftsteller
 Paul Schulze zur Wiesche (1905–1987), deutscher Rechtsanwalt und Justitiar 
 Paul Horst-Schulze (1876–1937), deutscher Maler, Grafiker und Kunstgewerbler
 Paul Schulze-Lefert (* 1958), deutscher Biologe 

Siehe auch:
 Paul Schulz